In der 2. Bundesliga 2002/03 erreichten der SC Freiburg, der 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt den Aufstieg in die Bundesliga. Zwei der drei Bundesliga-Absteiger der letzten Saison (Freiburg und Köln) schafften den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga, während der dritte Absteiger (St. Pauli) direkt in die Regionalliga abstieg.

Veränderungen zur Vorsaison 
Der SC Freiburg (nach vier Jahren in Liga 1), der 1. FC Köln (nach zwei Jahren) und FC St. Pauli (nach einem Jahr) kehrten aus der Bundesliga zurück. Sie ersetzten die aufgestiegenen Hannover 96, VfL Bochum und Arminia Bielefeld.

Aus den Regionalligen waren der VfB Lübeck (nach 5 Jahren), Eintracht Braunschweig (nach 9 Jahren) und Eintracht Trier (nach 21 Jahren) zurückgekehrt. Für Wacker Burghausen war diese Saison hingegen das Debüt in der zweithöchsten Spielklasse. Sie ersetzten Babelsberg, Schweinfurt, Saarbrücken und Unterhaching.

Saisonverlauf

Aufstieg 
Nachdem der 1. FC Köln bereits vier Spieltage vor Rundenende rechnerisch als Aufsteiger festgestanden hatte, begann am 31. Spieltag mit dem 0:3 gegen den SC Freiburg eine Kölner Niederlagenserie, die sich bis zum Ende der Saison hinzog. Der SC Freiburg verdrängte den 1. FC Köln am vorletzten Spieltag noch von der Tabellenspitze und sicherte sich so die Zweitliga-Meisterschaft.

Währenddessen lagen Eintracht Frankfurt, Mainz 05 und Greuther Fürth seit dem 28. Spieltag mit wechselnder Führung hinter dem Spitzenduo. Am 32. Spieltag lagen die drei Vereine punktgleich, Eintracht Frankfurt und Greuther Fürth tordifferenzgleich auf den Plätzen drei bis fünf. Die Fürther waren nach einem Unentschieden im vorletzten Spiel gegen Wacker Burghausen aus dem Rennen und verloren am letzten Spieltag beim Karlsruher SC.

Der Zweikampf um den dritten Aufstiegsplatz zwischen Eintracht Frankfurt und dem 1. FSV Mainz 05 am letzten Spieltag wurde zu einem wahren Herzschlagfinale. Die Eintracht spielte gegen den SSV Reutlingen eine 3:1-Führung heraus, musste jedoch Mitte der zweiten Halbzeit den 3:3-Ausgleich hinnehmen. Mainz führte zu diesem Zeitpunkt deutlich bei Eintracht Braunschweig, gewann am Ende mit 4:1 und wähnte sich bereits als Aufsteiger. Eintracht Frankfurt jedoch erzielte in der Schlussphase drei weitere Tore, gewann mit 6:3 und schaffte in letzter Minute den Wiederaufstieg. Mainz 05 scheiterte zum zweiten Mal hintereinander auf dramatische Weise und blieb ein weiteres Jahr zweitklassig.

Abstieg 
Die Absteiger der Saison hießen Eintracht Braunschweig, FC St. Pauli, SV Waldhof Mannheim und SSV Reutlingen. Reutlingen erreichte in der Saison sportlich 39 Punkte, was für den Klassenerhalt gereicht hätte, doch bekam der Verein bereits vor der Saison sechs Punkte wegen Verstößen gegen das Lizenzierungsverfahren abgezogen. St. Pauli und Mannheim standen bereits vor dem letzten Spieltag als Absteiger fest. Die Hamburger wurden damit als drittes Team in drei Jahren (nach Ulm 2000/2001 und Unterhaching 2001/2002) von der Bundesliga in die Regionalliga durchgereicht.

Die ebenso vor dem letzten Spieltag auf einem Abstiegsplatz platzierten Reutlingen und Braunschweig konnten hingegen den Klassenerhalt noch erreichen. Vor dem letzten Spieltag waren weiterhin Oberhausen, Karlsruhe und Ahlen abstiegsbedroht. Reutlingen musste dabei einen Sieg gegen Eintracht Frankfurt erreichen und darauf hoffen, dass Karlsruhe das letzte Spiel gegen Fürth verliert und Braunschweig nicht gewinnt. Für Braunschweig war ein Sieg gegen Mainz 05 Voraussetzung. Eine Rettung war jedoch ohne eine gleichzeitige Niederlage der Konkurrenten Oberhausen, Karlsruhe oder Ahlen nicht möglich. Zwar verlor Oberhausen das letzte Spiel gegen Ahlen, doch wäre ein hoher Sieg Braunschweigs notwendig gewesen, um nicht abzusteigen.

Der SV Waldhof Mannheim und der SSV Reutlingen 05 erhielten im darauffolgenden Lizenzierungsverfahren für die kommende Saison keine Lizenz für die Regionalliga und stiegen direkt in die Oberliga Baden-Württemberg (damalige vierte Spielklasse) ab.

Statistiken

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle

Torschützenliste 

Bester Torjäger der Saison war Andrij Woronin vom 1. FSV Mainz 05 mit 20 Toren.

Einzelnachweise 

2002/03
Fußballsaison 2002/03